Grand Prix Niemiec 1987 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – ósma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1987, która odbyła się 26 lipca 1987, po raz 11. na torze Hockenheimring.

49. Grand Prix Niemiec, 35. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Nigel Mansell - 1:42.616
 Najszybsze okrążenie: Nigel Mansell - 1:45.716 na okrążeniu 24

Niemcy
1987
1987 w Niemczech